Порт Витино — нефтяной морской порт в Кандалакшском районе Мурманской области. Расположен у станции Белое Море, в нескольких километрах к югу от Кандалакши, на западном берегу Кандалакшского залива Белого моря.

История 
Порт Витино открылся в 1995 году. До навигации 2001 года порта работал сезонно, а с 2001 года — круглогодично.

Порт используется главным образом для экспорта нефти и нефтепродуктов, поступающих по железной дороге. С 25 марта 2010 года в порт разрёшен заход судов с ядерными энергетическими установками.

Порт принимает морские танкеры водоизмещением до 70.000т, с размерами до
 длина — 230 м;
 ширина — 32,2 м;
 осадка — 10,9 м.

В настоящее время порт принадлежит компании Usarel.

Грузооборот порта 
 2004 год — 3,7 млн т (при пропускной способности 8 млн т).
 2009 год — 4,4 млн т
 январь-апрель 2010 года — 1,5 млн т (снижение на 1,1 %)

Терминалы 
Общее количество причалов — 4. Оператором всех 4 причалов является компания «Морской специализированный порт Витино» (прекратила деятельность в 2021 г.).
 Причал № 1 предназначен для судов портофлота. Глубина у причала 3,5 м.
 Причалы № 2 и № 3 обслуживает суда смешанного плавания «река-море» (нефтерудовозов). Глубина у причалов 4,0 м.
 Причал № 4 — рейдовый причал, состоящий из 7 швартовых бочек, плавперехода с трубопроводами и якорных систем. Глубина у причала 13,7 м.

Примечания

Литература 
 Распоряжение Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 224-р «Об установлении границ морского порта Витино»

Ссылки 
 Морской порт Витино на сайте Администрации морских портов Западной Арктики

 Порт «Витино» 

Порты Белого моря
Порты России
Транспорт Мурманской области